Иван (Ованес) Иванович Арапетов (1774—1846) — тульский губернский предводитель дворянства в 1838-1844 годах.

Биография 
Происходил из российских дворян армянского происхождения, помещик Алексинского и Одоевского уездов Тульской губернии. Брат генерал-майора Павла Ивановича Арапетова (1780—1853), дядя государственного деятеля Ивана Павловича Арапетова (1813—1887).

В 1788 году поступил во 2-й кадетский корпус, откуда в 1793 году выпустился во 2-й Канонирский полк. Однако уже через полтора месяца его вернули обратно в корпус, где он служил до восшествия на престол Павла I.

В 1796 году переведён подпоручиком в Лейб-гвардии Артиллерийский батальон.

9 сентября 1800 года Арапетов получил свою первую награду:

В 1801 году отставлен по прошению в чине штабс-капитана, но уже в августе того же года поступил майором в 6-й Артиллерийский полк.

В 1804 году окончательно покинул по болезни службу.

В 1838-1844 годах избирался тульским губернским предводителем дворянства.

Награды 
 Орден Святого Иоанна Иерусалимского почётный кавалерский крест (9 сентября 1800)
 Орден Святой Анны 2-й степени (16 апреля 1841); императорская корона к ордену (26 ноября 1843)
 Медаль «В память Отечественной войны 1812 года» в бронзе

Семья 
В 1802 году женился на Елизавете Екимовне (Иоакимовне) Лазаревой (1783—1868), дочери Екима Лазаревича Лазарева (1743-1826), основателя Лазаревского института восточных языков.

Примечания